Суперкубок Турции по футболу 2015 года () — 41-й матч Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «Галатасарай» и финалист Кубка Турции 2014/15 «Бурсаспор». Встреча состоялась 8 августа 2015 года в Анкаре, на стадионе Османлы.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2015 на сайте Турецкой футбольной федерации

2015
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Бурсаспор»
Турция
Спорт в Турции в 2015 году
Август 2015 года
События 8 августа
Спортивные соревнования в Анкаре